Гутенмахер — еврейская фамилия.

 Гутенмахер, Виктор Львович (род. 1943) — советский и американский математик, педагог, сын Л. И. Гутенмахера.
 Гутенмахер, Лев Израилевич (1908—1981) — советский кибернетик.
 Гутенмахер, Регина Фёдоровна (Фишелевна) (сценический псевдоним Лазарева; 1899—1980) — советская артистка оперетты.